Springhoe kann bezeichnen:
 das Gut Springhoe in der Gemeinde Lockstedt
 den Ortsteil Springhoe der Gemeinde Hohenlockstedt
 den Ortsteil Springhoe der Gemeinde Oeschebüttel